Barrington puede referirse a:

Personas 
Benjamin Barrington, presentador de TV y cantante estadounidense.
Barrington J. Bayley, escritor de ciencia ficción británico.
Barrington Levy, músico jamaiquino.
Barrington Moore, sociólogo político de Estados Unidos.
Rutland Barrington, actor y cantante inglés.

Lugares 
Australia
Parque nacional Cumbres Barrington, parque nacional en Nueva Gales del Sur.

Ecuador
Isla Barrington o Isla Santa Fe, isla ecuatoriana, parte de las Galápagos.

Estados Unidos
Barrington (Illinois), villa en el condado de Cook, estado de Illinois.
Barrington Hills, villa en el condado de Cook, estado de Illinois.
Lake Barrington (Illinois), villa en el condado de Lake, estado de Illinois.
Municipio de Barrington (condado de Cook, Illinois), municipio en el condado de Cook, estado de Illinois.
North Barrington (Illinois), villa en el condado de Lake, estado de Illinois.
Port Barrington (Illinois), villa en el condado de McHenry, estado de Illinois. 
South Barrington (Illinois), villa en el condado de Cook, estado de Illinois.
Great Barrington (Massachusetts), pueblo en el condado de Berkshire, estado de Massachusetts.
Great Barrington (condado de Berkshire, Massachusetts), lugar designado por el censo en el condado de Berkshire, estado de Massachusetts.
Barrington (Nueva Jersey), borough en el condado de Camden, estado de Nueva Jersey.
Barrington (Nueva York), pueblo en el condado de Yates, estado de Nueva York.
Barrington (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Strafford, estado de Nuevo Hampshire.
Barrington (Rhode Island), pueblo en el condado de Bristol, estado de Rhode Island.

Inglaterra
Barrington (Cambridgeshire)
Barrington (Somerset)